Osoby:
 Éder Aleixo de Assis – brazylijski piłkarz, napastnik, uczestnik MŚ 1982
 Éder Carbonera – brazylijski siatkarz, reprezentant kraju
 Éder Citadin Martins – brazylijski piłkarz, napastnik, zawodnik m.in. Empoli FC, Brescii i Cesena
 Éderzito António Macedo Lopes – portugalski piłkarz, zawodnik m.in. SC Braga

Zobacz też:
 Eder